Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (Madrid, 4 de abril de 1963),  duque de Arjona y  conde de Salvatierra, Grande de España, es un jinete español de equitación, en la especialidad de saltos.

También ha sido actor, interpretando al duque de Wellington en la película Los fantasmas de Goya de Miloš Forman.

Trayectoria deportiva 
A la edad de cinco años, influenciado por una larga tradición familiar, comienza a montar de la mano de Florian Cortijo.

En 1979, a los 16 años de edad entra a formar parte del equipo Nacional Juvenil.

Al cumplir los diecinueve años se traslada a Alemania donde, durante tres meses, entrena con el destacado y famoso jinete Hans Hans Günter Winkler.

Desde 1986 forma parte del equipo Nacional Senior.

En 1988 se marchó a Holanda donde permaneció cuatro años bajo la dirección de Henk Nooren, preparándose intensivamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, consiguiendo un 4.º puesto en saltos por equipos.

Tras las Olimpiadas de Barcelona 92 se trasladó a Francia hasta el año 2001.

A lo largo de estos años, ha participado en 32 copas de naciones, ha recibido numerosísimos premios nacionales y multitud de clasificaciones en las grandes competiciones internacionales.

En 2006 se proclamó en Benahavís campeón de España de saltos, con "Kesberoy St. Aubert", por delante de Rutherford Latham y Álvaro Muñoz Escassi.

Trayectoria profesional 
Desde 1999 hasta 2007, desempeño el cargo de Presidente del IJRC (International Jumping Riders Club), al que regresó en 2011 hasta 2013.

Entre 2008 y 2009 fue Presidente de la UEAA (United Equestrian Athletes Asociation) y nombrado miembro de la Comisión de Atletas de la FEI (Federación Ecuestre Internacional)

Entre 2009 y 2011, fue director técnico deportivo de la GCT(Global Champions Tour)

Desde 2012 y hasta 2015, presidió la Asociación de Deportistas, en sustitución de Emilio Sánchez Vicario, asociación que él mismo había fundado en 2009. Fue destituido por una moción de censura presentada por Antonio García-Plata . Posteriormente, esta asociación se disolvió.

En la actualidad, es miembro de la EEWB Commission, Comisión independiente creada por la FEI en junio de 2022,   para abordar la preocupaciones sociales relacionadas con el uso de caballos en el deporte.

Desde el año 2010 dirige su propia explotación agropecuaria, compaginando esta labor con la competición hípica en la que sigue activo actualmente.

Vida personal 
Es el quinto hijo de Cayetana Fitz-James Stuart,  duquesa de Alba (1926-2014) y Luis Martínez de Irujo y Artázcoz (1919-1972).

Contrajo matrimonio en el palacio de las Dueñas el 15 de octubre de 2005 con la mexicana Genoveva Casanova González-Reinmann (8 de noviembre de 1976). Cayetano y Genoveva tienen dos hijos mellizos; Luis Martínez de Irujo y Casanova y Amina Martínez de Irujo y Casanova (México, 25 de julio de 2001). El matrimonio se divorció en 2008.

Títulos nobiliarios 
Conde de Salvatierra desde 1994 por cesión de su madre. En 2013, una nueva distribución de títulos de la misma le convierte en duque de Arjona.

Ancestros

Polémicas 
En 2011, en un contexto de crisis económica y amplísimo desempleo, realizó las siguientes declaraciones:

Esta afirmación fue repudiada desde distintos sectores. Días después, una manifestación de jornaleros ocupó una de sus numerosas fincas para pedirle trabajo, petición que el conde no satisfizo. Previamente, había declarado que había sido malinterpretado.

Trabajos publicados 
 De Cayetana a Cayetano (2019).

Referencias

Enlaces externos 

Jinetes de España
Jinetes de salto ecuestre
Nobles de España del siglo XXI
Condes de España
Duques de Arjona
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Nacidos en Madrid
Martinez de Irujo, Cayetano